Юлиа́но — итальянская фамилия. Известные носители:

 Юлиано, Марк (род. 1973) — итальянский футболист.
 Юлиано, Антонио (род. 1943) — итальянский футболист.